La Lesse, une rivière de Belgique située en Région wallonne et traversant les provinces de Luxembourg et de Namur.
 Lesse : un village proche de Redu, dans la commune de Libin, en Belgique et traversé par cette rivière.
 Lesse, une commune française du département de la Moselle.
 Lesse, variante ancienne de laisse.

Homophone

 La Leisse, une rivière du département de la Savoie, affluente de l'Arc (vallée de la Maurienne).
 La Leysse, une rivière de Savoie, traversant Chambéry et se jetant dans le lac du Bourget.

Homonymie de toponyme